Bibern kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Bibern, Schaffhausen, ort och tidigare kommun i kantonen Schaffhausen, 
 Bibern, Solothurn, ort och tidigare kommun i kantonen Solothurn,